Femme Fatales – rivista maschile statunitense
Femme Fatales – gruppo di supercattive della Marvel Comics, antagoniste dell'Uomo Ragno
Femme fatales – romanzo di Robert Greenberger del 2009
Femme Fatales - Sesso e crimini – serie televisiva antologica statunitense del 2011

Pagine correlate 
Femme Fatale (disambigua)